Берескле́т ка́рликовый () — кустарник, вид рода  семейства . Ранее родовое название Euonymus считалось женского рода, поэтому правильным названием вида считалось Euonymus nana.

Ботаническое описание

Морфология 
Полувечнозелёный низкорослый кустарник высотой обычно от 30 см до 1 м с длинным деревянистым корневищем.

Вегетативные побеги стелющиеся и укореняющиеся, плодущие — восходящие или прямостоячие. Молодые побеги тонкие, зеленоватые, ребристые, с продольными бороздками. В дальнейшем становятся серыми от многочисленных бородавчатых чечевичек. Почки небольшие, округло-яйцевидной формы.

Листья на коротких (1—3 мм) черешках, кожистые, до 4 см длиной, расположены неправильно очерёдно, иногда почти супротивно, а в верхней части побега часто бывают собраны в мутовки. Сверху листья ярко-зелёные, с вдавленной главной жилкой, снизу — сизоватые. Форма листовой пластинки лопатчато-линейная или линейно-продолговатая, реже — продолговато-эллиптическая. Край листа подогнутый, неясно пильчатый.

Цветёт в июне. Цветки обоеполые, четырёхчленные, диаметром 5—7 мм, с зеленоватыми или красновато-бурыми лепестками. Расположены одиночно или собраны по 2—3 штуки в полузонтики на тонких цветоносах, выходящих из пазух нижних листьев или чешуек у основания побега.

Плод — 4-лопастная розоватая или желтоватая кожистая коробочка. Семена диаметром около 3 мм, почти шаровидной формы, до половины покрыты морщинистыми оранжевыми присемянниками. Созревают в августе — сентябре.

Распространение и экология 
В Российской Федерации бересклет карликовый встречается в горах Крыма и на Центральном Кавказе: Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария. За пределами России — в Румынии, Польше, Молдавии, Украине.

Растёт в расселинах скал, на каменистых склонах на высоте 500—2500 метров над уровнем моря. В естественных условиях семенное размножение наблюдается редко, чаще размножается вегетативно.

Это растение в России находится под угрозой исчезновения, внесено в Красную книгу России

Применение 
Растение декоративное, особенно во время плодоношения, пригодно для одиночных и групповых посадок в садах и парках. Легко прививается на бересклет европейский, образуя при этом плакучую форму куста.

Примечания

Литература 
 
 

Бересклетовые
Флора Евразии
Декоративные кустарники
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica